Visão — um dos cinco sentidos dos seres vivos
Visão (budismo) — conceito psicológico no budismo
Visão (espiritualidade) — uma experiência religiosa
Visão (Marvel Comics) — personagem de quadrinhos da editora Marvel Comics
Visão (revista brasileira) — uma revista jornalística brasileira
Visão (revista) — uma revista semanal de notícias portuguesa
Visão (marketing) — conceito de marketing
Visão sistêmica — conceito da Teoria de Sistemas
Visão (banco de dados) — conceito de base de dados (Informática)

Desambiguação